Henryk Ludwik Lubomirski herbu Szreniawa bez Krzyża (ur. 15 września 1777 w Równem, zm. 20 października 1850 w Dreźnie) – działacz polityczny, kurator literacki, mecenas sztuki, założyciel Muzeum Książąt Lubomirskich we Lwowie i ordynacji przeworskiej, komandor maltański od 1800 roku.

Życiorys 
Decydujący wpływ na jego wychowanie miała daleka ciotka Izabela z Czartoryskich Lubomirska (1736-1816), która mając tylko córki otoczyła przybranego syna przesadną opieką. Od 1783 towarzyszył jej w podróżach po Europie, gdzie zasłynął z wyjątkowej urody. Jego portrety stworzyli wybitni artyści epoki (Antonio Canova, Élisabeth Vigée-Lebrun, Maria Cosway). Podczas pobytu w Paryżu w latach 1785–1789 jego nauczycielem był Scipione Piattoli. Następnie w Łańcucie i Wiedniu jego opiekunami byli w latach 1791–1796 Simon Antoine Jean L’Huillier i Gotfryd Ernest Groddeck.

W 1802 Izabela Lubomirska obdarowała go świeżo zakupionymi dobrami przeworskimi. Dzięki jej wpływom zdobył silną pozycję na dworze Habsburgów w Wiedniu. Od 1796 był kawalerem maltańskim, a od 1795 szambelanem. W 1809 po wkroczeniu na teren Galicji wojsk Księstwa Warszawskiego został powołany przez ks. Józefa Poniatowskiego na prezesa Urzędu Administracyjnego obwodu krakowskiego. W latach 1810–1813 prefekt departamentu krakowskiego. W tym czasie ufundował jedną kompanię piechoty dla armii Księstwa. Został członkiem loży wolnomularskiej Przesąd Zwyciężony w 1813 roku.

Po 1815 powrócił na stałe do Galicji, gdzie w 1817 r. wszedł do Stanów Galicyjskich z grona magnatów. Za jego życia pałac przeworski stał się jednym z centrów życia towarzyskiego i kulturalnego ówczesnej Galicji.

Odziedziczywszy w 1818 po śmierci Izabeli Lubomirskiej jej pałac w Wiedniu z cenną biblioteką i kolekcją dzieł sztuki, a także część zbiorów artystycznych z Łańcuta, przeniósł te zbiory do Przeworska. Zbiory te dzięki zakupom znacznie poszerzył tworząc tu ważny ośrodek muzealny. M.in. gromadził broń, medale, numizmaty i pamiątki historyczne oraz cenne druki i rękopisy. Wraz z Józefem Maksymilianem Ossolińskim został współtwórca Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W 1823 zawarli umowę w której zgodził się na włączenie swoich zbiorów do fundacji Ossolińskich pod warunkiem przyznania jego rodzinie dziedzicznej kuratorii literackiej nad Zakładem i wyodrębnienia zbiorów w postaci Muzeum książąt Lubomirskich. W 1826 umowa została zatwierdzona przez Stany Galicyjskie. W 1829 w związku z tym rozpoczął przebudowę gmachu bibliotecznego we Lwowie. Autor kilku prac, m.in. Zbioru widoków celniejszych ogrodów polskich, Lwów 1827.

Po wybuchu powstania listopadowego wszedł do tzw. Komitetu Krasickiego mającego finansowo i dyplomatycznie wesprzeć Rząd Narodowy ze strony Galicji. Pozostając w kontakcie z ks. Adamem Czartoryskim I wykorzystując swoje rozległe stosunki starał się o poparcie dla powstania ze strony Austrii, W tym czasie sfinansował także Legię Nadwiślańską. Po upadku powstania znalazł się na pod nadzorem policji, jednak udało mu się zapobiec grożącej rekwizycji zbiorów muzealnych. Po długotrwałym śledztwie w 1837 cesarz Ferdynand zwolnił go od odpowiedzialności za kolportowanie tajnych druków. Od lat 40. dotknięty chorobą, w 1847 przekazał nadzór nad Zakładem Ossolińskim swemu synowie Jerzemu Henrykowi.

Od 1834 podjął starania o utworzenie z dóbr przeworskich najpierw majoratu, a następnie ordynacji, co ostatecznie sfinalizował już po jego śmierci syn Jerzy Henryk w 1869 r.

Rodzina 
Urodził się w polskiej ziemiańskiej rodzinie, był synem Józefa Aleksandra (1749-1817) i Ludwiki z Sosnowskich (1751-1836). Jego bratem był Fryderyk Wilhelm Lubomirski (1779-1848). Od 1807 mąż Teresy z Czartoryskich (1785-1868). Mieli dzieci: Dorotę (1807-1832), Izabelę Marię (1808-1890) żonę Władysława Hieronima Sanguszki (1803-1870), Jadwigę Julię (1815-1895) żonę księcia Eugène'a de Ligne (1802-1880) i I ordynata przeworskiego księcia Jerzego Henryka Lubomirskiego (1817-1872).

Zobacz też 
 Henryk Lubomirski jako Amor – rzeźba autorstwa Antonio Canowy

Przypisy

Obrazy przedstawiające Henryka Lubomirskiego w dzieciństwie

Przodkowie

Literatura 
 Marian Tyrowicz, Lubomirski Henryk (1777-1850), Polski Słownik Biograficzny, t. 18, s. 9–11

Linki zewnętrzne 
 Pasaż Wiedzy – Muzeum Wilanowskie – Biogram Henryka Lubomirskiego
 Encyklopedia Krakowa – Biogram Henryka Lubomirskiego
 Henryk Lubomirski – dokumenty w bibliotece Polona

Kawalerowie maltańscy (I Rzeczpospolita)
Henryk Lubomirski
Ludzie urodzeni w Równem
Ludzie związani z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie
Ludzie związani ze Lwowem (zabór austriacki)
Polscy komandorowie maltańscy
Polscy wolnomularze (Księstwo Warszawskie)
Polscy wydawcy
Prefekci departamentów Księstwa Warszawskiego
Polscy mecenasi sztuki
Ludzie związani z Przeworskiem
Urodzeni w 1777
Zmarli w 1850